

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Bębnów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica 
 Bębnów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów

Zobacz też 
 Bębnowo, Bębnówko